Коркішко Василь Анатолійович (нар. 1961) — український художник.
 Коркішко Дмитро Юрійович (нар. 1990) — український футболіст, півзахисник.
 Коркішко Микола Панасович (1884–1970) — український письменник, журналіст і географ.

Українські прізвища